16 великих тюркских империй () — концепция турецкого этнического национализма, сформулированная в 1969 году Акибом Озбеком и широко распространённая в рамках турецкого общества в 1980-е годы во время правления Кенана Эврена.

Список империй 
Согласно концепции, под «16 великими тюркскими империями» имеются в виду следующие:

Все эти государства, согласно официальной турецкой историографии, созданы тюрками. Подавляющее большинство их располагалось вдали от территории современной Турции, к тому же этническая принадлежность хунну и эфталитов остаётся дискуссионной, а в некоторых из этих государств тюркской была только правящая династия.

Восприятие 

Турецкий писатель, поэт, публицист Нихаль Атсыз — крупный сторонник пан-тюркизма и идеологии туранизма — отметил, что ряд империй, включённых в этот список, в действительности имеют доподлинно неустановленное происхождение, а тюркские истоки являются лишь гипотетическими. Ряд действительно тюркских империй, как, например, Ак-Коюнлу, оказались вне списка. По этим причинам он назвал список не более чем фабрикацией.

Несмотря на критику Атсыза, эта концепция стала основной турецкой национальной идеологии после государственного переворота в Турции в 1980 году и президентства Кенана Эврена, когда турецко-исламистский синтез был объявлен главной составляющей турецкого национализма. Под руководством писателя  (1920—2010) были и выпущены сначала календарь, а затем серия марок. Позднее эти рисунки флагов древнетюркских государств были представлены на конференции авторитетной турецкой организации Türk Tarih Kurumu (Турецкое историческое общество).

Почтовая администрация Турции выпустила в 1984 году серию почтовых марок под названием 16 Империй, демонстрируя портреты их основателей и флаги. В 1985 году эта концепция была приведена в качестве ретроспективного объяснения 16 звёздам на президентском штандарте и президентской эмблеме лидера Турции, впервые появившихся в 1936 году. Шестнадцать звёзд символизируют государства, согласно официальной историографии, созданные тюрками.

Ряд муниципальных зданий и общественных парков Турции выставляет и демонстрирует бюсты или статуи предполагаемых основателей «16 империй» вместе со статуей Кемаля Ататюрка, в том числе муниципальные здания Кечиорен (Анкара), Мамак, Анкара, Этимесгут, Ниде, Невшехир, Пынарбаши и так далее.

В 2000 году Turk Telekom выпустил серию смарт-карт, посвящённых этой теме.

В январе 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял президента Палестины Махмуда Аббаса в президентском дворце Турции с охраной из 16 «воинов», актёров, носящих исторические доспехи и костюмы, призванные символизировать 16 империй. Костюмы были осмеяны в турецких СМИ, и одно новостное агентство, в частности, прозвало один из костюмов «банным халатом», что обрело вирусную популярность в социальных сетях под названием Duşakabinoğulları («Сын душевой кабины»).

Также в 2015 году свет увидела серия монет из медно-никелевого сплава номиналом в 1 куруш, посвящённая теме «16 тюркских империй».

Постепенно исторический тезис о «16 великих турецких империях» становится одним из символов пантюркизма и турецкого этнического национализма.

См. также 
 Пантюркизм
 Османизм
 Панисламизм

Примечания

Ссылки 
 

Турецкий национализм